Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Bugarskoj.

Povijest
Bugarska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo prvo proširilo.

Galerija

Izvori